Jerzy Czartoryski (zm. 1626) – starosta łucki
 Jerzy Konstanty Czartoryski (1826–1912) – ziemianin, polski polityk konserwatywny